Miejscowości
 Varga – miejscowość na Węgrzech

 Osoby
 Béla Varga (1903–1995) – węgierski duchowny
 Dacian Varga (ur. 1984) – rumuński piłkarz
 Dániel Varga (ur. 1983) – węgierski piłkarz wodny, medalista olimpijski
 Dénes Varga (ur. 1987) – węgierski piłkarz wodny, medalista olimpijski
 Jewgienij Varga (1879–1964) – węgierski ekonomista
 József Varga – strona ujednoznaczniająca
 Krzysztof Varga (ur. 1968) – polski pisarz
 Lucie Varga (1904–1941) – francuska historyk 
 Marián Varga (1947-2017) – słowacki muzyk i kompozytor rockowy, współzałożyciel zespołu Collegium Musicum
 Mihály Varga (ur. 1965) – węgierski ekonomista, polityk
 Miklós Varga (ur. 1956) – węgierski muzyk rockowy, aktor teatralny
 Norbert Varga (ur. 1980) – rumuński piłkarz
 Róbert Varga (ur. 1986) – węgierski piłkarz
 Sándor Varga (ur. 1956) – węgierski trener piłki nożnej
 Stanislav Varga (ur. 1972) – słowacki piłkarz
 Tamás Varga – strona ujednoznaczniająca
 Zoltán Varga – strona ujednoznaczniająca
 Zsolt Varga – strona ujednoznaczniająca
 Zvonko Varga (ur. 1959) – serbski piłkarz

Zobacz też 
 Warianty pisowni
 Vargha
 Wargha
 Warga